Мухра́н Ива́нович Мачавариа́ни (; 1929 — 2010) — советский и грузинский поэт.

Биография 

Родился 2 апреля 1929 года в селе Аргвети (ныне Грузия). В 1952 году окончил факультет филологии ТбГУ.

В 1957—1963 годах — заведующий отделом поэзии журнала «Цискари»,

в 1964—1967 годах — член сценарной коллегии киностудии,

в 1967—1982 годах — главный редактор журнала «Дила»,

в 1982—1988 годах — главный редактор альманаха «Саундже»,

в 1988—1992 годах — председатель Союза писателей Грузии.

Дебютировал в 1952 году. Автор сборников: «Стихи» (1955), «Должен вас обрадовать» (1957), «Красное солнышко и зелёная трава» (1957), «Путём-дорогой» (1965), «Говори» (1971).

Народный депутат СССР (1989—1991), член Верховного Совета Республики Грузия в 1990—1992 годах.

Скончался 17 мая 2010 года. Похоронен в Пантеоне Мтацминда.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени (1979)
 орден «Знак Почёта» (1966)
 Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1987)

Литература 
Джибути В., Поэзия Мухрана Мачавариани, «Лит. Грузия», 1969, № 5—6.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Тбилисского государственного университета
Поэты Грузии
Народные депутаты СССР
Похороненные в пантеоне Мтацминда
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 12-го созыва